Schulak ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen-Maria Schulak (* 1963), österreichischer Philosoph und Publizist
 Rosemarie Schulak (* 1933), österreichische Schriftstellerin